Телугу (андхра) — південноіндійський народ, що мешкає у штаті Андхра-Прадеш.
 Телугу — мова народу телугу.